Antonio Michele Stanca (1942-2020), généticien italien. 
 Dame Stanca (en roumain : Doamma Stanca, née dans la seconde moitié du  - morte en 1603), femme de .
 Dan Stanca (1955-), écrivain roumain.
 Răzvan Stanca (1980-), footballeur roumain.